Britt Lafforgue – ex sciatrice alpina francese
 Ingrid Lafforgue – ex sciatrice alpina francese
 Laurent Lafforgue – matematico francese